Para la película de 1935, véase: Dante's Inferno (película)
Para la película de 2007, véase: Dante's Inferno (película de 2007)
Para el videojuego, véase: Dante's Inferno (videojuego)